Brigade de sapeurs-pompiers de Paris – unità dell'Armée de terre
Partito del Programma Socialista della Birmania – partito politico della Birmania